

Дани сећања 

1190-е пне.

fr:1192 av. J.-C.